Мозолевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Мозолевка — село в Новооскольском районе Белгородской области.

Украина 
 Мозолевка — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Мозолевка — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Мозолевка — село в Валковском районе Харьковской области.